Кампо Канан има више значења:

 Кампо Канан (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Канан, Тијерас Прометидас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику